Die 47 Mitglieder des Hauptausschusses gliedern sich wie folgt.
23 Mitglieder der CDU/CSU, 14 der  SPD, sowie jeweils 5 Mitglieder der Partei DIE LINKE und der Grünen.

Weblinks 
 Hauptausschuss auf der Seite des Deutschen Bundestags

Liste (Mitglieder des Deutschen Bundestages)